Der findes flere kendte personer med navnet Gunnar Hansen:

 Gunnar Hansen (billedhugger) (1901-1972) – dansk billedhugger
 Gunnar "Nu" Hansen (1905-1993) – dansk sportskommentator
 Gunnar Hansen (skuespiller) (1947-2015) – amerikansk-islandsk skuespiller